Adolf Schön (1906-1987), coureur cycliste allemand ;
 Donald Schön (1931-1997), un penseur et pédagogue américain ;
 Erhard Schön (v.1491-1542), un dessinateur et graveur allemand ,
 Heinrich Theodor von Schön (1773-1856), un homme d'État prussien ;
 Helmut Schön (1915-1996), un footballeur puis entraîneur allemand ;
 Jan Hendrik Schön (* 1970), un physicien allemand ;
 Neal Schon (* 1954), un guitariste de rock américain ;
 Otto Schön (1905-1968), un homme politique est-allemand ;
 Richard Schoen (né en 1950), mathématicien américain.
 Wilhelm von Schoen (1851-1933), diplomate allemand.

Variantes 
 
 

Patronyme allemand
Patronyme juif